Az Úrvalsdeild 1980-as szezonja volt a bajnokság hatvankilencedik szezonja. A bajnokságban 10 csapat vett részt, a győztes a Valur lett. Ez volt a klub tizenhetedik bajnoki címe.

Források 
 Izlandi labdarúgó-bajnokság első osztály, 1912-1998
 Izlandi labdarúgó-bajnokság első osztály, 1980

1980
Izland 1